Blake:
 
 Blake (вокальная группа) — британская вокальная группа

См. также 
Блейк